Сэмюэл Йоуд (; родился 16 апреля 1922, Ноусли — 3 февраля 2012, Бат) — британский писатель-фантаст второй половины XX — начала XXI века.

Издавался под рядом псевдонимов, наиболее известный из которых — Джон Кристофер (John Christopher). Автор постапокалиптического романа «Смерть травы» и тетралогии «Триподы». В своем творчестве ему удалось сочетать жанр научной фантастики со стилистикой классической английской литературы.

Биография 
Родился в городке Ноусли графства Ланкашир, получил начальное образование в школе Питера Саймондса (ныне колледж Питера Саймондса) в графстве Винчестер. 

Воевал во Второй мировой войне в составе королевского корпуса связи. После войны начал карьеру писателя с публикации в 1949 году романа «Зимний лебедь» (The Winter Swan). В 1950-х годах приобрёл широкую известность благодаря научно-фантастическим романам «Год кометы» (1955) и «Смерть травы» (1956). Последний, повествующий о последствиях глобальной экологической катастрофы, был экранизирован в 1970 году режиссёром Корнелом Уайлдом.

Наибольший коммерческих успех автору принесла выпущенная в 1967—1968 годах трилогия «Триподы» (позднее дополненная до тетралогии опубликованным в 1988 году приквелом), в которой повествуется о гибели и восстановлении из руин человеческой цивилизации. Трилогия была экранизирована британским и австралийским телевидением в 1984—1985 гг.

Умер 3 февраля 2012 года в Бате, Англия.

Библиография 

 Зимний лебедь (1949, как Кристофер Йоуд)
 Babel Itself (1951, as Samuel Youd)
 Brave Conquerors (1952, as Samuel Youd)
 Crown and Anchor (1953, as Samuel Youd)
 A Palace of Strangers (1954, as Samuel Youd)
 Двадцать второе столетие (1954)
 Holly Ash (US title The Opportunist, 1955, as Samuel Youd)
 Год кометы (1955)
 Смерть травы (1956)
 Giant’s Arrow (1956) (as Anthony Rye and in US as Samuel Youd)
 Malleson at Melbourne (1956, as William Godfrey)
 Dust and the Curious Boy (US title: Give the Devil His Due, 1957, as Peter Graaf)
 The Friendly Game (1957, as William Godfrey)
 The Caves of Night (1958)
 Daughter Fair (1958, as Peter Graaf)
 Felix Walking (1958, as Hilary Ford)
 Felix Running (1959, as Hilary Ford)
 The Sapphire Conference (1959, as Peter Graaf)
 A Scent of White Poppies (1959)
 The Long Voyage (US title The White Voyage, 1960)
 The Choice (UK title The Burning Bird, 1961, as Samuel Youd)
 Messages of Love (1961, as Samuel Youd)
 The Gull’s Kiss (1962, as Peter Graaf)
 Долгая зима (1962)
 The Summers at Accorn (1963, as Samuel Youd)
 Облако серебра (1964)
 The Possessors (1964)
 Bella on the Roof (1965, as Hilary Ford)
 Patchwork of Death (1965, as Peter Nichols)
 Рваный край (1965)
 Маленькие человечки (1966)
 Тетралогия «Триподы»:
 Белые горы (1967)
 Город золота и свинца (1967)
 Огненный бассейн (1968)
 Когда пришли триподы (1988)
 The Practice (1968, as Stanley Winchester)
 Men With Knives (1968, as Stanley Winchester)
 Pendulum (1968)
 Пещеры ночи (1969)
 Хранители (1970)
 The Helpers (1970, as Stanley Winchester)
 Трилогия «Меч духов»:
 Принц в ожидании (1970)
 За пылающими землями (1971)
 Меч духов (1972)
 Dom And Va (1973)
 A Figure in Grey (1973, as Hilary Ford)
 Ten Per Cent of Your Life (1973, as Stanley Winchester)
 Sarnia (1974, as Hilary Ford)
 Wild Jack (1974)
 Castle Malindine (1975, as Hilary Ford)
 A Bride for Bedivere (1976, as Hilary Ford)
 Empty World (1977)
 Трилогия «Шаровая молния»:
 Шаровая молния (1981)
 Вновь обретенная земля (1983)
 Танцующий дракон (1986)
 A Dusk of Demons (1993)
 Bad Dream (2003)

Примечания

Ссылки 
 Биография и библиография на fantlab.ru
 

Писатели-фантасты Великобритании